Natalia Vladimirovna Porivay (em russo: Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; Kiev, nascida em 31 de maio de 1973) é uma cantora pop e atriz nascida na Rússia e naturalizada na Ucrânia.

Filmografia 
1995 — Старые песни о главном — filha do presidente
1996 — Старые песни о главном-2
1997 — Старые песни о главном-3
1997 — Новейшие приключения Буратино
2000 — Салон красоты
2000 — Старые песни о главном. Постскриптум
2001 — FM и ребята (No episódio "Три правила")
2003 — Рецепт колдуньи — Ludmila
2004 — Против течения
2005 — Моя прекрасная няня — participação especial (no episódio Карточный король)
2005 — Сыщики 4 (no episódio Без шума и пыли)
2006 — Дедушка моей мечты 2 — Christina
2006 — Счастливы вместе — participação especial (em um episódio)
2007 — Держи меня крепче — Natalya Arkhipova
2007 — Королевство кривых зеркал
2008 — Золотая рыбка — Maryushka
2008 — Парадокс — Vadik

Discografia 
1990 — Жёлтые тюльпаны
1992 — Дельфин и русалка
1994 — Поклонник
1995 — Конфетти
1997 — Бриллианты слёз
2001 — Сердце
2002 — Осколки прошлого
2003 — Веришь или нет (плюс Тарзан)
2006 — Рай там, где ты

Cantores da Rússia
Cantores de música pop